Людвиполь — название населенных пунктов на Украине:

 Людвиполь — до 1946 г. название посёлка городского типа Сосновое Березновского района Ровненской области.
Людвиполь — до 1945 г. название села Лесогорка в Городокском районе Хмельницкой области.

См. также 

 Поташня-Людвиполь